Caracol puede hacer referencia a:
 en zoología, el caracol, término que designa a un conjunto de especies de animales invertebrados pertenecientes a los moluscos gasterópodos;
 en gastronomía, los caracoles son un plato y un ingrediente de cocina;
 en anatomía, el caracol o cóclea, parte del oído interno que tiene forma de espiral;

Matemáticas 
 al caracol de Pascal;

Política 
 al Caracol, una entidad de organización regional y descentralizada de las comunidades zapatistas (EZLN), en el estado de Chiapas, en México;

Geografía 
 a El Caracol, una ciudad maya en Belice;
 a El Caracol, un depósito de evaporación solar al noreste de la Ciudad de México, usado hoy como embalse de agua industrial;
 al Cerro Caracol, en Chile;
 a Caracol, la tercera sección comunal de la comuna haitiana de Grande-Rivière-du-Nord;
 a Caracol, una comuna haitiana del departamento de Noreste;
 a Caracoles, un desaparecido pueblo minero en el desierto de Atacama;
 a varios municipios de Brasil:
 a Caracol, en Mato Grosso do Sul;
 a Caracol, en Piauí;
 a El Caracol Alto y El Caracol bajo, barrios de Telde, Gran Canaria;

Medios de comunicación 
En Colombia,
 a Caracol Radio, un conjunto de emisoras;
 a Caracol Televisión, un canal de televisión;
 a Caracol TV Internacional, un canal de televisión por cable;
 a Novelas Caracol, un canal de televisión por cable especializado en telenovelas;
 a Noticias Caracol, la sección de noticias televisivas transmitidas por el dicho canal nombrado anteriormente;

Música 
 a Caracoles, un palo del flamenco;

Personas 
 a Manolo Caracol (1909-1973), un cantor de flamenco;
 a Alberto Orlández Gamboa, alias "El Caracol", un narcotraficante colombiano;

Arquitectura 
 a la Torre del Caracol, en Benavente, España;
 a una escalera de caracol, un tipo de escalera que se construye sobre la base de un poste vertical, que sirve de eje a la hélice que conforma la sucesión de peldaños;
 a los centros comerciales que recibían el nombre de Caracol comercial, que se construyeron en Chile entre las décadas 1970 y 1980 basadas en la arquitectura del Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York;

Relojería 
 a un caracol, un mecanismo regulador de la fuerza del muelle de un reloj de cuerda;